Ihnačák oder Ihnacak ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Ihnacak (* 1985), italo-kanadischer Eishockeyspieler 
 Miroslav Ihnačák (* 1962), tschechoslowakischer Eishockeyspieler
 Peter Ihnačák (* 1957), tschechoslowakischer Eishockeyspieler